Louis Royer peut désigner :
 Louis Royer (1793-1868), un sculpteur néerlandais ;
 Louis Royer, le fondateur de la maison de négoce de Cognac homonyme ;
 Louis Royer (1912-1945), un résistant français ;
 Louis Auguste Royer, un homme politique français.